William Henry Johnson, soldado recebedor da Medalha de Honra
Henry Johnson (soldado) — um dos Buffalo Soldiers
James H. Johnson — patinador artístico britânico

Desambiguações de antropônimos